Llista de masies i altres construccions relacionades del nord-oest de la Selva (municipis d'Amer, Anglès, Arbúcies, Brunyola i Sant Martí Sapresa, la Cellera de Ter, Osor, Sant Hilari Sacalm, Sant Julià del Llor i Bonmatí i Susqueda) ordenades per municipi.

Vegeu també 
 Llista de monuments de la Selva

Selva Nordest
 Nordest